Сезон 1994/1995 — 96-й сезон в истории футбольного клуба «Барселона» и 64-й сезон для клуба в чемпионате Испании.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Kappa.

Состав команды

Основной состав 
Капитаном команды стал Хосе Мари Бакеро, вице-капитаны — Рональд Куман, Гильермо Амор и Христо Стоичков. Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжный состав

Игроки резервной команды

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

Примечания 

1994/1995
Барселона